Druga hrvatska nogometna liga sezone 2003./2004. bila je podijeljena u dvije zasebne lige : Sjever i Jug. 
U svakoj se natjecalo 12 klubova, te se liga nakon 22. kola dijelila na Ligu za prvaka te Ligu za ostanak, u koje su uračunati i svi rezultati iz prvog dijela.

U Prvu HNL za sezonu 2004./05. plasirali su se Pula 1856, te Međimurje. Iz druge HNL izravno su ispali Sloga i Orijent.

Sjever

Ljestvica nakon drugog dijela natjecanja

Jug

Ljestvica nakon drugog dijela natjecanja

Kvalifikacije za 1. HNL 2004./05.

Poveznice 
 1. HNL 2003./04.
 3. HNL 2003./04.
 4. rang HNL-a 2003./04.
 5. rang HNL-a 2003./04.
 6. rang HNL-a 2003./04.
 7. rang HNL-a 2003./04.
 Hrvatski nogometni kup 2003./04.

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2003./04., deugi rang

2003
 2